Альфред «Бутч» Ли-младший (; род. 5 декабря 1956 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико) — пуэрто-риканский и американский профессиональный баскетболист и тренер. Ли стал первым пуэрториканцем и первым спортсменом латиноамериканского происхождения, игравшим в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он был выбран в первом раунде драфта НБА 1978 года.

В НБА он играл за «Атланту Хокс», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Ли завершил свою карьеру в Baloncesto Superior Nacional (БСН). Он известен как единственный профессиональный баскетболист из Пуэрто-Рико, выигравший чемпионаты NCAA, НБА и БСН. Ли также был членом национальной сборной Пуэрто-Рико.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в университете Маркетта, в 1978 году был выбран на драфте НБА под 10-м номером командой «Атланта Хокс». Позже выступал за команды «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Карденалес де Рио-Пьедрас», «Бруджос де Гуаяма», «Атлетикос де Сан-Херман», «Леонес де Понсе» и «Поллуелос де Айбонито». Всего в НБА провёл 2 неполных сезона. В сезоне 1979/1980 годов Ли стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс». В 1978 году стал лауреатом Приза Нейсмита и Приза имени Адольфа Раппа, а также признавался баскетболистом года среди студентов по версии UPI и Associated Press. В 1977 году стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), а также самым выдающимся игроком этого баскетбольного турнира. Один раз включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA (1978), а также один раз — во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA (1977). В феврале 1980 года Ли получил серьёзную травму и был вынужден завершить карьеру в НБА из-за её рецидива в марте, после чего вернулся в Пуэрто-Рико, где долго её залечивал (четыре года). Всего за карьеру в НБА сыграл 96 игр, в которых набрал 773 очка (в среднем 8,1 за игру), сделал 137 подборов, 307 передач, 87 перехватов и 1 блок-шот.

Оправившись от травмы, Бутч поиграл в разных клубах Пуэрто-Рико, а в 1985 году стал чемпионом BSN в составе команды «Атлетикос де Сан-Херман».

Карьера в сборной Пуэрто-Рико 
В 1976 году Ли в составе сборной Пуэрто-Рико занял девятое место на летних Олимпийских играх в Монреале.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры игрока Ли работал главным тренером в пуэрто-риканских клубах, где стал хорошо известным и уважаемым тренером. Он тренировал команды «Капитанес де Аресибо» (1992), «Индиос де Маягуэс» (1999), «Тибуронес де Агуадилла» (2001—2002), «Гигантес де Каролина» (2002—2004) и «Кангреджерос де Сантурце» (2009). Клуб «Капитанес де Аресибо» Бутч вывел в финал Baloncesto Superior Nacional (BSN), однако там его команда в шести играх уступила «Леонес де Понсе».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Выпускники Средней школы Девитта Клинтона
Баскетболисты США
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Брухос де Гуаяма»
Игроки «Атлетикос де Сан-Херман»
Игроки «Леонес де Понсе» (баскетбол)